Letaba ist der Name 

 eines südafrikanischen Flusses, siehe Letaba (Fluss)
 einer südafrikanischen Gemeinde (Local Municipality), siehe Greater Letaba
 eines südafrikanischen Orts in der Gemeinde Greater Letaba, siehe Greater Letaba (Limpopo)
 eines südafrikanischen Orts in der Gemeinde Maruleng, siehe Letaba (Limpopo)
 eines Asteroiden (1264) Letaba